Die Abkürzung TEC beziehungsweise T.E.C bezeichnet:
 Tarif Extérieur Commun (TEC) – Westafrikanische Zollunion
 TEC, Treaty establishing the European Community, der Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
 TEC, Transatlantic Economic Council, der transatlantische Wirtschaftsrat
TEC, TE Connectivity, ein Schweizer Konzern
 T.E.C., Hersteller von Reisemobilen und Wohnwagen-Caravans, siehe Hymer#Unternehmen
 The Episcopal Church, die Episkopalkirche der Vereinigten Staaten von Amerika
 Thermal Expansion Coefficient, thermischer Ausdehnungskoeffizient
 Thermoelectric Cooler, elektrothermischer Wandler, siehe Peltier-Element
 TEC, Regionalverkehrsgesellschaft in Wallonien, siehe Transport en Commun
 Total electron content, Gesamtzahl an Elektronen entlang eines Pfades zwischen zwei Punkten
 Monterrey Institute of Technology and Higher Education, Kurzbezeichnung
 TEC in der Medizin: Transitorische Erythroblastopenie
 Terminologia Esperanto-Centro
 Bahnhof Ebersbach (Fils) nach DS 100
 Den Tigerentenclub (Sendung der ARD)
 In der Typgenehmigung ein Zertifikat: Type Examination Certificate

Tec ist der Name folgender Personen:
 Nechama Tec (* 1931), polnische Hochschullehrerin, Autorin und Holocaustüberlebende

Siehe auch: Tek, Teck, Tegg

TEC